|-
| 141501 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141502 - ||  || 11 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141503 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141504 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141505 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141506 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141507 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141508 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141509 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141510 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141511 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141512 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141513 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141514 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141515 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141516 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141517 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141518 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141519 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141520 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141521 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141522 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141523 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141524 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141525 - ||  || 21 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141526 - ||  || 21 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141527 - ||  || 28 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141528 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141529 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141530 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141531 - || 2002 GB || 1 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141532 - ||  || 6 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141533 - ||  || 6 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141534 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141535 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141536 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141537 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141538 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141539 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141540 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141541 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141542 - ||  || 12 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141543 - ||  || 14 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141544 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141545 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141546 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141547 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141548 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141549 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141550 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141551 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141552 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141553 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141554 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141555 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141556 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141557 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141558 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141559 - ||  || 7 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 141560 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141561 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141562 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141563 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141564 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141565 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141566 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141567 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141568 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141569 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141570 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141571 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141572 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141573 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141574 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141575 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141576 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141577 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141578 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141579 - ||  || 15 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141580 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141581 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141582 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141583 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141584 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141585 - || 2002 HE || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141586 - || 2002 HQ || 16 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141587 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141588 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141589 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141590 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141591 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141592 - ||  || 18 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141593 - ||  || 30 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141594 - ||  || 30 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 141595 - ||  || 21 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141596 - ||  || 21 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141597 - ||  || 19 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141598 - || 2002 JJ || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141599 - || 2002 JL || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141600 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-